Jemen
 Aden – miasto w Jemenie
 Aden – jedna z 19 muhafaz, jednostek administracyjnych Jemenu
Inne
 Aden – była kolonia brytyjska
 Protektorat Aden – były protektorat brytyjski
 ADEN – brytyjskie działko lotnicze